Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Milagros Sequera che si è ritirata sul punteggio di 6-2.

Teste di serie 

 Mary Pierce (semifinali)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Assente
 Laura Granville (semifinali)

 Assente
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Anca Barna (secondo turno)
 Klára Koukalová (primo turno)
 Rita Grande (secondo turno)
 Samantha Reeves (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2003